La Laborcilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Laborcilla, Zacatecas, Pinos, 
 La Laborcilla, Querétaro Arteaga, El Marqués, 

Robotskapade Mexikoförgreningar